Collegio elettorale di Giugliano in Campania – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Giugliano in Campania – collegio elettorale del Senato della Repubblica